Világhíradó (MTVA) - az M1 egyik hírműsorának címe
 Világhíradó (ATV) - az ATV egyik hírműsorának címe
 Magyar Világhíradó